Puchar Związku Radzieckiego w piłce nożnej (ros. Кубок СССР по футболу, Kubok SSSR po futbołu) rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w ZSRR. Rozgrywane były od roku 1936. Wystartowały razem z Mistrzostwem ZSRR.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczyli profesjonalne kluby występujące w Mistrzostwach ZSRR. Rozgrywane przeważnie systemem wiosna - jesień.

Początki 
Pierwszy finał Pucharu ZSRR rozegrano w 1936 roku. W tym meczu Lokomotiw Moskwa pokonał 2:0 Dinamo Tbilisi.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar ZSRR na podium oficjalnie stawało w sumie 21 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Spartak Moskwa, który zdobył 10 Pucharów.

Stan na 31.05.1992.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na maj 1992.

Zobacz też 
 Wysszaja Liga ZSRR
 Pierwaja Liga ZSRR
 Wtoraja Liga ZSRR
 Wtoraja Nizszaja Liga ZSRR

Linki zewnętrzne 
 Tabele końcowe na stronie RSSSF 
 Statystyki na stronie KLISF 

!